В'язень Зенди — пригодницький роман 1894 року Ентоні Гоупа.

В'язень Зенди також є однією з багатьох екранізацій роману:

 В'язень Зенди (фільм, 1913) з Джеймсом Кетелтасом Гакеттом і Беатріс Беклі
 В'язень Зенди (фільм, 1915) — головних ролях Генрі Ейнлі та Джейн Гейл
 В'язень Зенди (фільм 1922) — у головних ролях Льюїс Стоун та Еліс Террі
 В'язень Зенди (фільм, 1937) — головних ролях Рональд Колман та Мадлен Керролл
 В'язень Зенди (фільм, 1952) із Стюартом Грейнджером та Деборою Керр
 В'язень Зенди (фільм, 1979) — в головних ролях Пітер Селлерс та Лінна Фредерік
 В'язень Зенди (фільм, 1988) — австралійський анімаційний фільм.